Polia kan syfta på:

 Polia, Kalabrien – en kommun i Italien
 Polia (fjärilar) – ett släkte fjärilar
 Polia (slemmaskar) – ett släkte slemmaskar